

Редуть — присілок, Звіриноголовський округ, Курганська область
 Редуть — присілок, Юргамиський район, Курганська область